Мацко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мацко, Любовь Ивановна (род. 1939) — советский и украинский учёный.
 Мацко, Маргарита Евгеньевна (более известна под фамилией Мукашева; род. 1986) — казахстанская спортсменка (лёгкая атлетика), мастер спорта международного класса.
 Мацко, Николай Викторович (род. 1988) — белорусский самбист и дзюдоист.
 Мацко, Татьяна Михайловна (1993) — белорусская самбистка и дзюдоистка.
 Мацко, Юрий Яковлевич (род. 1947) — советский и российский художник-живописец, мастер пейзажа, портрета и исторической картины, педагог.

См. также 
 Мацково
 Мацкевич